Ву́лиця Мико́ли Бажана́ (також Ву́лиця Бажана́) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Миколи Бажана 
Вулиця Миколи Бажана — вулиця в місті Борщів.
Вулиця Миколи Бажана — вулиця в місті Одеса.
Вулиця Миколи Бажана — вулиця в місті Слов'янськ.
Вулиця Миколи Бажана — вулиця в місті Харків.
Вулиця Миколи Бажана — вулиця в місті Хмельницький.
Вулиця Миколи Бажана — вулиця в місті Ужгород.

Вулиця Бажана 
Вулиця Бажана — вулиця в місті Донецьк.
Вулиця Бажана — вулиця в місті Калуш.
Вулиця Бажана — вулиця в місті Кіцмань.
Вулиця Бажана — вулиця в місті Кременчук.
Вулиця Бажана — вулиця в місті Кривий Ріг.
Вулиця Бажана — вулиця в місті Липовець.
 Вулиця Бажана — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Бажана — вулиця в місті Львів.
Вулиця Бажана — вулиця в місті Маріуполь.
Вулиця Бажана — вулиця в місті Переяслав.
Вулиця Бажана — вулиця в місті Тараща.
Вулиця Бажана — вулиця в місті Тячів.
Вулиця Бажана — вулиця в місті Умань.

Див. також 
 Проспект Миколи Бажана — проспект у місті Київ.
Тупик Бажана — тупик в місті Кременчук.

Колишні назви:
 Вулиця Миколи Бажана — колишня назва вулиці Івана Виговського в місті Бориспіль.

Вулиці, названі на честь людей